Крівецу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кука.
 Крівецу () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнешть.